Donat III Llop (?-940) fou comte de Bigorra des de ca. 910.

Vida política 
La relació Donat III Llop amb l'anterior comte no està confirmada per la documentació. Segons l'abat Monlezun, Donat Llop era fill del comte Bigorra Llop I de Bigorra. Donat Llop heretà el comtat de Bigorra al voltant de 910 anys. El seu regnat és poc conegut.

Els documents moderns no diuen de Donat III Llop qui era la seva muller o si tenia fills. El successor conegut com a Comte Bigorra fou Ramon I Donat. Des del Còdex de Roda és sabut que la seva àvia, Raimunda, serventa del rei, havia tingut la Lloba de Pamplona, filla il·legítima del rei de Pamplona (Navarra) Sanç I Garces. A partir del patronímic "Donat" l'historiador J. Jurgen feu la suposició que el marit de la Lloba, i el pare, en Ramon I Donat fou el comte de Donat III Llop. A més a més, segons Jürgen, Donat tingué diversos fills

Donat morí cap a l'any 940, fou succeït per Ramon I Donat.

Núpcies i descendents 
Es casà en primeres núpcies amb Lloba de Pamplona, filla il·legítima del rei de Pamplona (Navarra) Sanç I Garces. D'aquesta unió nasqueren els fills
 l'infant Ramon I Donat (?-v 956), comte de Bigorra (940-956)
 l'infant Oriol Donat (?-d 997), l'avantpassat dels comtes d'Aura i vescomtes de Labart

No és conegut encara amb qui es casà en segones núpcies. D'aquesta unió nasqueren els fills:
 l'infant Odó I Donat (?-d 1009), l'avantpassat de la vescomtes de Montaner
 l'infant Sanç Donat (?-d 1000), l'avantpassat de la vescomtes d'Aster
 l'infant Donat Donat (?-d 995)
 l'infant Errico Donat (?-d 995)
 l'infant Garcia Donat (?-d 1000)

Notes

Bibliografia 
 J. de Jaurgain.  La Vasconie, étude historique et critique, deux parts. — Pau, 1898, 1902.
 Monlezun, Jean Justin.  Histoire de la Gascogne = Histoire de la Gascogne depuis les temps les més reculés jusqu'à nos jours.  — J. A. Portes, 1846-1850.   ()

Enllaços externs 
 Comtes de Bigorre (cat. ).  Fundació per a la Genealogia Medieval. [Consulta: 1 d'agost De 2013.

Comtes de Bigorra
Reis de Navarra de la dinastia Ximena